Asayiş (Asajiš, Asaješ), kurdska riječ za sigurnost. Može se odnositi na:

Asayîş (kurdistanska regionalna vlada), službena sigurnosna organizacija autonomne regije Kurdistana u Iraku
Asayîş (kantoni Rožave), policijske snage kantona u Demokratskoj Federaciji Sjeverne Sirije (zvanom Rožava, Sirijski Kurdistan)
Asaješ (Iran), selo u iranskoj pokrajini Istočnom Azerbajdžanu
Dehkade-je Asaješ, selo u iranskoj pokrajini Zapadnom Azerbajdžanu